Нідгьоґґ () — в скандинавській міфології один із великих зміїв (поряд з Йормунґандом, Фафніром та ін.), дракон, що лежить у колодязі Гверґельмір і гризе коріння Іґґдрасіля. Також він поїдає перелюбників, клятвопорушників і підлих вбивць.

На вершині ясеня Іґґдрасілль сидить орел, що має велику мудрість. Він знаходиться у вічній ворожнечі з Нідгьоґґом. А білка на ім'я Рататоск снує вгору і вниз по стовбуру Іґґдрасілля й переносить лайливі слова, якими називають один одного орел і дракон Нідгьоґґ.

Нідгьоґґ в популярній культурі

Література 
 В книзі Майкла Скотта «Чарівник: Таємниці безсмертного Ніколя Фламеля» три валькирії закликали Нідгьоґґа для боротьби з войовницею Скатою.
 В манзі Каорі Юкі «Прихисток янгола» Нідгьоґґ — дракон, який служить Архангелу Останнього суду Уріелю.

Кінематограф 
 В аніме-серіалі «Soul Eater» це живий корабель, який знищив частину міста з його жителями й зберігав їхні душі.
 В аніме-серіалі «Зрада знає моє ім'я» глава клану Гіо, Такасіро, використовує Нідгьоґґа для боротьби з Рейгою.
 В аніме-серіале «Містичний детектив Локі: Рагнарьок» в дванадцятому епізоді «Пастка Замку Дракули» Нідгьогг приймає образ Дракули.

Відеоігри 
 У Disciples II: Dark Prophecy дракон Нідгьоґґ знищив увесь клан гномів Айронхілл. За легендами гномів, цей змій передрікав Раґнарок — кінець усього живого на землі. Гномам вдалося вбити Нідгьогга й таким чином уникнути кінця світу.
 У Age of Mythology дракон Нідгьоґґ є створінням, яке підкоряється богині Гель і якого можна призвати для війни з ворогами за умови, якщо гравець обрав головним богом Локі.
 У MMORPG EVE online таку назву має найменший з авіаносців () мінматарської раси.
 У MMORPG Ragnarok Online Нідгьоґґом називається підземелля, серед монстрів якого є Рататоск, олень Дунейр (який, відповідно до скандинавської міфології, бігає з трьома іншими оленями (Даїном, Двалином та Дуратором) по гілках Іґґдрасілля й обгризає листя й кору), три водяних монстри (вони символізують воду з джерела Урд, якою Норни поливають Іґґдрасілль) і величезний дракон на ім'я Тінь Нідгьогга.
 У доповненні Legion к MMORPG World of Warcraft Нідгьогг — один із світових боссів, величезний штормовий дракон.
 У доповненні Heavensward к MMORPG Final Fantasy XIV дракон Нідгьогг — головний сюжетний антагоніст, ініціатор і натхненник тисячорічної війни людства с драконами в Ішґарді.
 У Nidhogg Нідгьоґґ з'їдає переможця.
 У Titan Quest Нідгьоґ ґвиступає в ролі боса.

Примітки 

Дракони
Міфічні змії
Германо-скандинавська міфологія